Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 1963 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się w São Paulo na Estádio do Pacaembu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

1963 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 1963
Lekkoatletyka w Brazylii
1963